Dolní nádraží je součást názvu některých železničních stanic (někdy i jen zastávek), často jako geografický opak horního nádraží. Někdy se nachází níže na téže trati, jindy leží na trati zcela jiné, to je případ např. Litoměřic nebo Křenovic.

Některé železniční zastávky jsou podobně označeny pouze adjektivem dolní (např. Střelice dolní).

Současné stanice 
 Brno dolní nádraží – primárně nákladové nádraží, historicky zvané Rosické nádraží, potenciální cíl přesunu brněnského hlavního nádraží
 Jablonec nad Nisou dolní nádraží – zastávka níže pod hlavní stanicí
 Karlovy Vary dolní nádraží – stanice na trati směr Bečov nad Teplou
 Křenovice dolní nádraží – zastávka na Vlárské dráze (zatímco horní nádraží je na trati Brno–Přerov)
 Litoměřice dolní nádraží – železniční stanice trati Kolín – Ústí nad Labem neobsluhována osobní dopravou (zatímco horní nádraží je na trati Lovosice–Česká Lípa)
 Mikulášovice dolní nádraží – uzlová stanice na území obce Vilémov
 Smržovka dolní nádraží – zastávka na trati Smržovka–Tanvald

Zaniklé stanice 
 Praha-Libeň dolní nádraží